Obere Mühle steht für:

Mühlen in Deutschland:
 Obere Mühle (Alertshausen) in Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Obere Mühle (Bad Oberdorf) in Bad Oberdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Obere Mühle (Baiertal) in Baiertal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Obere Mühle (Berwangen) in Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Obere Mühle (Blankenburg) in Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Obere Mühle (Blatzheim) in Blatzheim, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Obere Mühle (Deidesheim) in Deidesheim, Rheinland-Pfalz
 Obere Mühle (Markgröningen) in Markgröningen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Obere Mühle (Nörvenich) in Nörvenich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Obere Mühle (Siebenmühlental) im Siebenmühlental bei Musberg, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Obere Mühle (Volkach) in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Schaubmühle

Orte in Deutschland:
 Obere Mühle (Alpirsbach), früher auch Stollenmühle, Hof im Stadtteil Ehlenbogen der Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Obere Mühle (Balingen), aufgegangener Wohnplatz im Stadtteil Ostdorf von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Obere Mühle (Ebern), Ortsteil von Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Obere Mühle (Greußenheim), Ortsteil von Greußenheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Obere Mühle (Hemmersheim), Ortsteil von Hemmersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Obere Mühle (Iphofen), Ortsteil von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Obere Dorfmühle
 Obere Mühle (Kirchheim), Ortsteil von Kirchheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Obere Mühle (Kürnach), Ortsteil von Kürnach, Landkreis Würzburg, Bayern
 Obere Mühle (Langenenslingen), Ortsteil von Langenenslingen, Landkreis Biberach Baden-Württemberg
 Obere Mühle (Maroldsweisach), Ortsteil von Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Obere Mühle (Nüdlingen), Ortsteil von Nüdlingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Obere Mühle (Petersaurach), Ortsteil von Petersaurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Obere Mühle (Pressig), Ortsteil von Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Obere Mühle (Rot an der Rot), Ortsteil von Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Obere Mühle (Schrozberg), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Obere Mühle (Steinwiesen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Obere Mühle (Uffenheim), Wohnplatz der Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Mühlen in der Schweiz:
 Obere Mühle (Aarau) am Stadtbach in Aarau, Kanton Aargau

Siehe auch:
 Hohe Mühle
 Oberste Mühle, Ort im Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen 
 Obere Ölmühle
 Obermühle
 Obermühl